Flight deck kan avse:

 Flight deck –  i ett större flygplan när förarkabinen ligger i en annan nivå än kabingolvet, se Förarkabin
 Flight deck – ett däck på ett hangarfartyg vilket utgör ytan från vilken dess flygplan startar och landar, se Flygdäck